Татья́на Ильи́нична Устюжа́нина (6 мая 1965, Мариуполь) — советская и украинская гребчиха, выступала за сборные СССР, СНГ и Украины по академической гребле в 1990-х годах. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Барселоне, обладательница серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира, многократная победительница и призёрка этапов Кубка мира, республиканских и молодёжных регат. На соревнованиях представляла спортивное общество «Динамо», заслуженный мастер спорта Украины.

Биография 
Татьяна Устюжанина родилась 6 мая 1965 года в городе Мариуполе Донецкой области Украинской ССР. В детстве активно занималась волейболом и лёгкой атлетикой, в метании диска получила разряд кандидата в мастера спорта, однако в возрасте двадцати одного года перешла в греблю академическую. Проходила подготовку под руководством тренера Виктора Потапенко, состояла в добровольном спортивном обществе «Динамо».

Первого серьёзного успеха добилась в сезоне 1990 года, когда впервые одержала победу в зачёте взрослого всесоюзного первенства и, попав в основной состав советской национальной сборной, участвовала в чемпионате мира в Тасмании (Австралия), откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную вместе с напарницей Инной Фроловой в гонке парных двоек. Год спустя съездила на мировое первенство в Вену, где снова стала серебряной призёркой, но на сей раз в парных четвёрках. Ещё через год прошла отбор в так называемую Объединённую команду, созданную из спортсменов бывших советских республик для участия в летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. С командой, куда также вошли гребчихи Антонина Зеликович, Екатерина Ходотович и Елена Хлопцева, завоевала в классе парных четвёрок бронзовую медаль, пропустив вперёд только экипажи из Германии и Румынии.

После распада Советского Союза Устюжанина, продолжая выступать за сборную Украины, соревновалась на многих престижных международных регатах. Так, в 1993 году она участвовала в заездах чемпионата мира в чешском городе Рачице, и финишировала одиннадцатой в двойке парной и девятой в четвёрке парной. В следующем сезоне, выступая на мировом первенстве в американском Индианаполисе, она выиграла бронзу в классе   4-к парных, пропустив вперёд лишь команды Германии и Китая. Затем, на чемпионате мира в финском Тампере, она была седьмой в парных двойках. Благодаря череде удачных выступлений, Устюжанина удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх 1996 года в Атланте — в двойке парной с Еленой Реутовой, но смогла пробиться лишь в малый финал. Однако, выиграв в решающем заезде их команда заняла 7 место.

В течение нескольких последующих лет спортсменка боролась с раковой опухолью - прошла курс химиотерапии и после периода реабилитации в 1998 году вернулась в большой спорт. Принимала участие в чемпионате мира и в классе четверок парных заняла 7 место. Кроме того, она выступила на нескольких этапах Кубка мира, в частности, на этапе в Мюнхене выиграла серебро в заезде парных четвёрок. В 1999 году на чемпионате мира в г. Сан-Катарина (Канада) она выступала в четверке парной и завоевала серебряную медаль.  Пробившись в основной состав украинской национальной сборной, в 2000г. она отправилась на Олимпиаду в Сидней, где заняла в четвёрке парной четвёртое место, немного не дотянув до призовых позиций. За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Заслуженный мастер спорта Украины».

Завершив карьеру профессиональной спортсменки, с 2008 года регулярно принимает участие в ветеранских регатах например, в 2008 на чемпионате мира в Тракае (Литва) завоевала две золотые медали, в  2009 году на ветеранском чемпионате мира по академической гребле в Вене (Австрия) выиграла в различных дисциплинах четыре золотые медали. В 2009 году также принимала участие в чемпионате мира по прибрежной морской гребле в Плимуте (Великобритания), где заняла первое место в четверке парной с рулевым и третье место в одиночке. На чемпионате мира среди ветеранов в Дуйсбурге (Германия) 2012 году завоевала три золотые медали в одиночке, двойке парной и двойке парной микст. Чемпионка мира в 2013 году в Варезе (Италия) в трех классах. Пятикратная чемпионка Европы В Мюнхене (Германия) в 2010 и 2014 годах. В 2015 году стала чемпионкой Европейских игр по прибрежной морской гребле среди ветеранов в четверке парной с рулевым. В 2017 году принимала участие в чемпионате мира среди ветеранов в Словении г. Блед, где завоевала 3 золотые медали.  Ныне проживает в Киеве, работает в ДЮСШ "Атлант" - одной из киевских спортивных школ. Имеет двух дочерей (двойняшек), которые тоже занимаются академической греблей и на 2017 год являются трехкратными чемпионками Украины в 2-, 4- и 8+. В 2018 г. сёстры Анастасия и Екатерина Устюжанины стали чемпионками Европы в классе четверки распашной с рулевой г. Гравлин (Франция).

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) Украины
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы СССР по академической гребле
Заслуженные мастера спорта Украины